Юбиле́йная меда́ль «65 лет освобожде́ния Респу́блики Белару́сь от неме́цко-фаши́стских захва́тчиков» () — государственная награда Белоруссии, учреждённая Указом Президента Республики Беларусь № 670 от 4 декабря 2008 года.

Правила награждения 
Согласно Положению юбилейной медалью «65 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков» награждаются:
 ветераны Великой Отечественной войны;
 иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь, непосредственно принимавшие участие в боевых действиях за освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны;
 военнослужащие Вооружённых Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований, работники государственных органов и иные лица, внесшие значительный вклад в героико-патриотическое воспитание граждан Республики Беларусь, увековечение памяти павших, организацию мероприятий, посвященных 65-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.

Повторное награждение юбилейной медалью не производится. Дубликаты юбилейной медали и удостоверения к ней взамен утраченных не выдаются. При утере юбилейной медали разрешается ношение планки установленного образца.

Правила ношения 
Для граждан Белоруссии: юбилейная медаль носится на левой стороне груди и при наличии других медалей располагается после медали «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Для граждан других государств медаль носится по правилам ношения медалей иностранных государств, например, для граждан России после советских и российских медалей.

Описание медали 
Медаль изготовляется из металла золотистого цвета и имеет форму круга диаметром 33 мм. На лицевой стороне медали на фоне центрального входа в мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» расположены изображение Кургана Славы и цифры «1944» и «2009», в нижней части медали — орден Отечественной войны. На оборотной стороне медали в верхней части находится изображение ленты ордена Славы с цифрами «1944» и «2009», ниже размещаются надпись «65 год вызвалення Рэспублікі Беларусь ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў» и рельефная пятиконечная звезда. Все элементы выполнены с воспроизведением рельефа рисунка. Края медали окаймлены бортиком.

Юбилейная медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой муаровой лентой расцветки Государственного флага Республики Беларусь и ленты ордена Славы.

Источники 
 Указ Президента Республики Беларусь от 4 декабря 2008 г. № 670 «Об установлении юбилейной медали „65 год вызвалення Рэспублікі Беларусь ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў“»
 Юбилейная медаль «65 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков» на сайте Государственные награды Республики Беларусь

65 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков
Юбилейные медали